Chomjakiwka (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chomjakiwka (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Chomjakiwka (Snjatyn), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Snjatyn